Venus and Adonis steht für:

 Venus and Adonis (Blow), Oper von John Blow (17. Jahrhundert)
 Venus and Adonis (Henze), Oper von Hans Werner Henze (1997)

Siehe auch:
 Venus und Adonis
 Venus und Adonis (Shakespeare), Verserzählung von William Shakespeare (16. Jahrhundert)